Саблуково — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Саблуково — деревня в Харовском районе.

Нижегородская область 
 Саблуково — село в Арзамасском районе.
 Саблуково — деревня в Спасском районе.

Ярославская область 
 Саблуково — деревня в Некрасовском районе.
 Саблуково — деревня в Тутаевском районе.